Liste der Mitglieder des 18. Wiener Landtags und Gemeinderats in der Legislaturperiode von 2005 bis 2010. Nach der Wiener Landtags- und Gemeinderatswahlen am 23. Oktober 2005 entfielen 55 von 100 Mandaten auf die SPÖ, 18 auf die ÖVP, 14 auf die Grünen und 13 auf die FPÖ.

Weblinks 
 Liste der Abgeordneten auf wien.at

18